Национальный чемпионат I 1979/1980 () — 78-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1979/1980
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1979 году
Спорт в Венгрии в 1980 году